Константи́н Коле́сников:
 Колесников, Константин Ильич (1908—1937) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Константин Николаевич (род. 1984) — российский футболист, вратарь.
 Колесников, Константин Сергеевич (1919—2016) — советский и российский учёный-механик, академик РАН.